Ланже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Ланже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.
 Ланже (Ендр і Луара) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара.